SWL est un sigle qui peut faire référence en anglais à :
 Shortwave listener, un radioécouteur, en télécommunications ;
 Safe Working Load, la charge maximale d'utilisation, en génie mécanique.